Школа № 353 имени А. С. Пушкина — государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Центрального административного округа города Москвы в Басманном районе. С 1937 года носит имя Александра Сергеевича Пушкина. Известна в Москве тем, что, по одной из версий, на месте здания школы стоял жилой дом, в котором родился великий русский поэт. В результате реорганизации школ в сентябре 2013 года объединилась с ГБОУ города Москвы № 345, став одним из его структурных подразделений.

О школе  
Пятиэтажное здание школы по адресу улица Бауманская, 40 было построено в 1936 году по проекту архитектора Алексея Душкина.  Это строительство являлось частью генерального плана реконструкции Москвы 1935 года, целью которого было улучшение жизни москвичей. Первые два этажа школы тёмно-красного цвета отделены от других белым кирпичом, что делает здание изящным. По мнению ряда советских учёных и литераторов, здание школы было построено на месте жилого дома поручика Скворцова, у которого снимали меблированные комнаты Сергей Львович и Надежда Осиповна Пушкины, и именно здесь появился на свет их старший сын Александр.

8 февраля 1937 года, в честь столетия со дня гибели поэта, по постановлению государственного деятеля Яна Рудзутака, школе № 353 было присвоено имя А. С. Пушкина.

В 1941 году в здании школы формировалась 7-я дивизия Народного ополчения Бауманского района Москвы. Отдельные подразделения были сформированы почти целиком из студентов МВТУ имени Н. Э. Баумана и Московского института химического машиностроения. 7-я Бауманская дивизия народного ополчения стала потом 29-й стрелковой и вошла в состав 32-й армии.

В 1942 году школа была закрыта, но в ней располагались швейные мастерские. Ученики как могли помогали городу: работали в мастерских, дежурили в госпиталях, выступали перед ранеными с концертами.

О событиях ВОВ напоминает мемориальная доска, установленная на здании школы. В 1965 году здесь был открыт школьный музей боевой славы 7-й бауманской дивизии. В том же 1965 году в школе был открыт второй музей «Края Москвы, края родные», посвященный жизни и творчеству А. С. Пушкина.

В 1967 году во дворе перед зданием школы был установлен памятник-бюст юного лицеиста Пушкина работы скульптора Екатерины Белашовой (архитектор Ю. О. Соколов). У входа в школу — мемориальная доска со словами «Здесь был дом, в котором 26 мая (6 июня) 1799 года родился А. С. Пушкин» (скульптор К. Г. Кошкин).

В третьей четвери ХХ века ЦНИИчермет подарил школе «зал сказок» — мастера по мотивам произведений А. С. Пушкина расписали фресками в палехском стиле один из кабинетов.

С 1967 по 2008 год директором школы являлась её выпускница, Языкова Наталья Никитична, заслуженный учитель РФ, почётный житель Басманного района, награждена медалью «В память 850-летия Москвы». Именно при ней, начиная с 1970-х годов, большую популярность в школе получили литературно-музыкальные вечера, концерты и встречи с потомками А. С. Пушкина — Григорием Пушкиным, Сергеем Клименко, а также с пушкиноведами: директором музея-заповедника «Михайловское» С. С. Гейченко, писателем А. И. Гессеном, коллекционером И. А. Полонским и другими. Традиции, зародившиеся в те годы, в настоящее время преобразовались в стратегию организации школьной воспитательной работы. В школе сформировался «пушкинский календарь» с ежегодными традиционными мероприятиями: театральным фестивалем «Пушкинская весна», интеллектуальной игрой «Болдинская осень», Днём лицеиста, Днём памяти поэта, пушкинскими балами, образовательными научно-практическими конференциями, писательским и поэтическим творчеством учащихся в собственном ежегодном литературном альманахе.

Примечания 

Школы Москвы
Басманный район
Объекты, названные в честь Александра Пушкина
Здания и сооружения, построенные в 1936 году в Москве